Пивкино — название населённых пунктов в России:

 Пивкино — посёлок в Щучанском районе Курганской области, Каясанский сельсовет.
 Пивкино — село в Щучанском районе Курганской области, Пивкинский сельсовет.